2 miejscowości w Polsce: 
 Budy Michałowskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Jaktorów 
 Budy Michałowskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka